Farwell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farwell (Michigan)
Farwell (Minnesota)
Farwell (Nebraska)
Farwell (Texas)